Eddie Collins (1883-1940) – attore statunitense
Eddie Collins (1887-1951) – giocatore di baseball statunitense